Richard Paulick ist der Name folgender Personen:

* Richard Paulick (Politiker) (1876–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Paulick (Architekt) (1903–1979), deutscher Architekt